Rulle ist der Name
 eines Ortsteils der Gemeinde Wallenhorst in Niedersachsen, siehe Rulle
 des Ruller Klosters 

Rulle ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Rulle (1959–2008), deutscher Karikaturist
 Johannes Rulle (1642–1713), Priester und Abt des Klosters Marienfeld

und außerdem:
 das Pseudonym des norwegischen Schriftstellers Rudolf Nilsen (1901–1929)
 der Spitzname des ehemaligen deutschen Fußballspielers Rudolf Schönbeck (1919–2003)